Droga krajowa B27 (Austria)
 Droga krajowa B27 (Niemcy)